Příjmení Rabas a Rabasová nosí tyto osobnosti:

 Jan Rabas (1871–1954) – český kovář z Hradce Králové
 Jana Rabasová (Bartošová; 1933) – česká sportovní gymnastka a olympijská medailistka
 Josef Rabas (1908–2003) – německý teolog původem z Československa
 Michal Rabas (1964–2007) – český politik, hejtman Pardubického kraje, syn Václava Rabase
 Přemysl Rabas (* 1963) – český zoolog, spisovatel, politik, poslanec za Stranu zelených
 Václav Rabas (1885–1954) – český malíř
 Václav Rabas (varhaník) (* 1933) – český varhaník, publicista a hudební pedagog

Externí odkazy 
 Příjmení Rabas v USA